Sannazzaro peut être :

Un patronyme italien 

 Jacopo Sannazzaro (1458-1530), poète italien, selon une orthographe alternative de son nom
 Carolina Sannazzaro (1825-1907), soprano italienne

Un toponyme en Italie 
 Sannazzaro de' Burgondi

Voir aussi